Alexis Zorba, roman de Níkos Kazantzákis publié en 1946 ;
 Zorba le Grec (Zorba the Greek), film de Michael Cacoyannis inspiré du précédent et sorti en 1964 ;
 Zorba le Grec (Zorba the Greek), comédie musicale de Joseph Stein, John Kander et Fred Ebb inspirée des précédents et créée en 1968 ;
 Zorba  ou Zoghba, confédération arabe des Hilaliens.